Az 1978-as Vento De Maio Elis Regina válogatáslemeze. Szerepel az 1001 lemez, amit hallanod kell, mielőtt meghalsz című könyvben.

Az album dalai 

1978 nagylemezei